Ярутичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ярутичи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Ярутичи — деревня в Слонимском районе Гродненской области.